Сан Андрес има више значења:

 Сан Андрес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Андрес, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Андрес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Андрес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Андрес (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Андрес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Андрес (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Андрес (Кармен, Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Андрес (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Андрес, Грасијелас Б (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Андрес (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Андрес (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Андрес (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес, Сан Рамон (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Андрес (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Андрес (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Андрес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Андрес (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Андрес (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Андрес (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Андрес, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Андрес (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Андрес, Сегунда Фраксион де Вирела (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Андрес, Ел Каргадор (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Андрес (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Андрес, Сан Андрес де Халпа (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Андрес (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Андрес (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Андрес (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Андрес (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Андрес (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Андрес (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Андрес, Сан Андрес Чичајотла (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Андрес (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Андрес (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Андрес, Сан Андрес Тултепек (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Андрес, Тости (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Андрес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Андрес (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Андрес (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Андрес (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Андрес (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Андрес (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Андрес, Ла Алканфорера (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Андрес (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Андрес (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Андрес (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Андрес (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Андрес, Марин де Порас (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Андрес (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Андрес (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Андрес, Ел Аламито (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Андрес (Кармен, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Андрес (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Андрес (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Андрес (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Андрес (Грал. Ескобедо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Андрес, Ла Гавиота (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Андрес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Андрес (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Андрес (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Андрес (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес, Колонија Сан Андрес (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Андрес (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Андрес (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Андрес (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Андрес (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Андрес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Андрес (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Андрес, Лас Еспуелас (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Андрес (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Андрес (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Андрес (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Андрес (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Андрес (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Андрес, Кареон (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Андрес (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Андрес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Андрес (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Андрес (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Андрес (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Андрес (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Андрес (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Андрес (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Андрес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Андрес, Лечугиљас (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Андрес (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Андрес, Ел Сауз (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Андрес (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Андрес (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Андрес (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андрес (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андрес (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андрес (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андрес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андрес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андрес (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андрес (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андрес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андрес (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андрес (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андрес (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андрес (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Андрес (Дзилам Гонзалез), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Андрес (Сотута), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Андрес (Теком), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Андрес (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Андрес (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Андрес, Роман Ернандез Ангон (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Андрес (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Андрес (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику